Bogdan Aleksandrovitch Kisselevitch - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Tcherepovets en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Severstal Tcherepovets, il débute en senior avec l'équipe réserve dans la Pervaïa liga, le troisième niveau national, en 2005. Il est choisi en soixantième position de la sélection européenne 2008 de la Ligue canadienne de hockey par les Americans de Tri-City. En 2009, il découvre la KHL avec l'équipe première. Le , il est échangé avec Maksim Tchoudinov au SKA Saint-Pétersbourg en retour d'une compensation financière. Deux mois plus tard, il fait le chemin inverse sans avoir disputé de match avec le SKA. Le , il signe un contrat d'un an avec les Panthers de la Floride. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Panthers face aux Canucks de Vancouver.

Le , les Panthers de la Floride échangent Bogdan Kiselevich aux Jets de Winnipeg en retour d'un choix de  ronde au repêchage 2021 de la LNH .

Il remporte la Coupe Gagarine 2022 avec le HK CSKA Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il honore sa première sélection senior avec la Russie A le  lors d'un match face à l'Allemagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Severstal Tcherepovets 2 || Pervaïa liga|| 24|| 0|| 4|| 4|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Severstal Tcherepovets 2|| Pervaïa Liga|| 58|| 3|| 15|| 18|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| CSK VVS Samara || Vyschaïa liga || 16|| 0|| 3|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Severstal Tcherepovets 2|| Pervaïa Liga|| 26|| 8|| 15|| 23|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Severstal Tcherepovets 2|| Pervaïa Liga || 12|| 2|| 3|| 5|| 12|| 14|| 2|| 2|| 4|| 14
|-
| 2008-2009 || HK Lipetsk || Vyschaïa liga || 27|| 1|| 4|| 5|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Severstal Tcherepovets|| KHL || 43|| 0|| 0|| 0|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010||Almaz || MHL || 13|| 4|| 5|| 9|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Severstal Tcherepovets|| KHL || 26|| 3|| 5|| 8|| 30|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2010-2011 || Almaz || MHL || 10|| 2|| 3|| 5|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012 || Severstal Tcherepovets || KHL || 47|| 3|| 8|| 11|| 69|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2011-2012 || Almaz || MHL || -|| -|| -|| -|| -|| 9|| 1|| 2|| 33|| 22
|-
| 2012-2013 || Severstal Tcherepovets || KHL || 39|| 4|| 15|| 19|| 55|| 10|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2013-2014 || Severstal Tcherepovets || KHL || 50|| 3|| 10|| 13|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 49|| 4|| 12|| 16|| 48|| 11|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL ||50 ||4 ||13 ||17 ||41 ||9 ||0 ||5 ||5 ||20
|-
| 2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL ||45 ||2 ||21 ||23 ||57 ||10 ||2 ||6 ||8 ||6
|-
| 2017-2018 || HK CSKA Moscou || KHL ||44 ||0 ||16 ||16 ||24 ||21 ||1 ||2 ||3 ||18
|-
| 2018-2019 || Panthers de la Floride || LNH || 32||0||8||8||12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL|| 56 || 4 || 14 || 18 || 24|| 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 48 || 4 || 14 || 18 || 75 || 23 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL || 26 || 0 || 0 || 0|| 6 || 19 || 0 || 4|| 4 || 6
|-
| 2022-2023 || HK CSKA Moscou || KHL || 22|| 0|| 5|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2022-2023 || Avangard Omsk || KHL || || || || || ||

|| 32 || 0 || 8 || 8 || 12 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2017 || align="left"|Championnat du monde || 10|| 3|| 2|| 5|| 4|| +9||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| +6|| align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en février 1990
Naissance à Tcherepovets
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Severstal Tcherepovets
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Lipetsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Champion olympique de hockey sur glace
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Jets de Winnipeg
Champion de la Coupe Gagarine